Cito (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Cito (schip), een schip met destijds thuishaven Harlingen, tegenwoordig omgedoopt in Ems
Cito-arrest, inzake poging tot beroving van uitzendbureau Cito
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, auteur van onder andere de Cito Eindtoets Basisonderwijs|Cito-toets
RKSV Cito, een Nederlandse amateurvoetbalclub
CITO, bij het Geocachen: Cash In, Trash Out: een oproep om tijdens het cachen rommel die je vindt op te ruimen
cito (medisch onderzoek), spoed bij medisch onderzoek
Cito (volleybalclub), een volleybalvereniging uit Zeist